Lokošin Dol je naseljeno mjesto u Republici Hrvatskoj u Zagrebačkoj županiji.

Zemljopis 

Administrativno je u sastavu Jastrebarskog. Naselje se proteže na površini od 0,54 km².

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine Lokošin Dol ima 87 stanovnika koji žive u 21 kućanstvu. Gustoća naseljenosti iznosi 161,11 st./km².

Izvori

Naselja u Zagrebačkoj županiji